Мадалан (станція) — станція Свободненського регіону Забайкальської залізниці Росії, розташована на дільниці Куенга — Бамівська;
 Мадалан (населений пункт) — станція (населений пункт) у Сковородинському районі Амурської області Російської Федерації.